Міста Тайваню — список найрозвиненіших населених пунктів Республіки Китай.

Міста центрального підпорядкування

Міста провінційного підпорядкування

Міста повітового підпорядкування

Галерея

Див. також 
 Тайвань

Примітки 

Тайвань

Тайвань